Ромен Ханем Пол Саисс (; ; род. 26 марта 1990, Бур-де-Пеаж, Франция) — марокканский футболист, защитник клуба «Бешикташ» и сборной Марокко. Участник чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

Клубная карьера 
Сесс начал карьеру в клубе «Олимпик Валенс». В 2012 году Ромен присоединился к «Клермону». 28 января в матче против «Бастии» он дебютировал в Лиге 2. 30 марта в поединке против «Гавра» Сесс забил свой первый гол за «Клермон». Летом 2013 года Ромен перешёл в «Гавр». 2 августа в матче против «Арль-Авиньона» он дебютировал за новый клуб. 10 января 2014 года в поединке против «Меца» Сесс забил свой первый гол за «Гавр».

Летом 2015 года Ромен перешёл в «Анже». 8 августа в матче против «Монпелье» он дебютировал в Лиге 1. В поединке против «Лорьяна» Сесс забил свой первый гол за «Анже».

По окончании сезона Ромен перешёл в английский «Вулверхэмптон Уондерерс», подписав контракт на четыре года. 17 сентября 2016 года в матче против «Ньюкасл Юнайтед» он дебютировал в Чемпионшипе. 30 сентября 2017 года в поединке против «Бертон Альбион» Сесс забил свой первый гол за «Вулверхэмптон Уондерерс».

Международная карьера 

14 ноября 2012 года в товарищеском матче против сборной Того Сесс дебютировал за сборную Марокко. В 2017 году в составе сборной Ромен принял участие Кубка Африки в Габоне. На турнире он сыграл в матчах против команд Того, Кот-д’Ивуара, Египта и ДР Конго. В поединке против тоголезцев Сесс забил свой первый гол за национальную команду.

В 2018 году Сесс принял участие в чемпионате мира в России. На турнире он сыграл в матчах против команд Ирана и Испании.

В 2019 году во второй раз Сесс принял участие в Кубке Африки в Египте. На турнире он сыграл в матчах против сборных Намибии, Кот-д’Ивуара, ЮАР и Бенина.

В 2022 году Сесс в третий раз принял участие в Кубке Африки 2021 в Камеруне. На турнире он сыграл в матчах против команд Ганы, Комор, Габона, Малави и Египта.

10 ноября 2022 года был включён в официальную заявку сборной Марокко для участия в матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Голы за сборную Марокко

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Вулверхэмптон Уондерерс» 

Футболисты Марокко
Игроки сборной Марокко по футболу
Игроки ФК «Клермон»
Игроки ФК «Гавр»
Игроки ФК «Анже»
Игроки ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»
Игроки ФК «Бешикташ»